Бобков, Сергей:
 Бобков, Сергей Германович (род. 1961) — российско-американский математик.
 Бобков, Сергей Семёнович (1896—1987) — советский учёный-химик, лауреат Государственной премии СССР (1946).
 Бобков, Сергей Филиппович (род. 1948) — российский поэт.